K.I.Goebel se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Karl Immanuel Eberhard Goebel
 Karl von Goebel